Tieling Xian (kinesiska: 铁岭县, 铁岭) är ett härad i Kina. Det ligger i prefekturen Tieling Shi och provinsen Liaoning, i den nordöstra delen av landet, omkring 63 kilometer nordost om provinshuvudstaden Shenyang. Antalet invånare är 339045. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %. Tieling Xian ligger vid sjön Diaolongwan Shuiku.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Liaoning
WP:Projekt Kina